Uhlenhut ist der Name von

 Achim Uhlenhut (* 1965), deutscher Ingenieur, Journalist und Autor mit dem Spezialthemen Verkehr und Stadtgeschichte
 Manfred Uhlenhut (1941–2018), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Uhlenhuth